Princ Henrik Dánský, hrabě z Monpezat (Henrik Carl Joachim Alain; * 4. května 2009 Kodaň) je členem dánské královské rodiny. Je třetím a nejmladším synem prince Joachima a jediným synem jeho druhé manželky, princezny Marie. Princ Henrik je devátým v řadě následníků dánského trůnu.

Biografie 
Princ Henrik se narodil 4. května 2009 v kodaňské univerzitní nemocnici Rigshospitalet v Kodani. Má dva starší nevlastní bratry z prvního manželství svého otce, prince Nikolaje a prince Felixe, a mladší sestru, princeznu Athénu.

Podle dánské královské tradice nebyla jeho jména odhalena až do jeho křtu, který se konal 26. července 2009 v kostele Møgeltønder, kde byl pokřtěn také jeho starší bratr Felix. Při svém křtu dostal jména Henrik Carl Joachim Alain. Jeho kmotry jsou korunní princezna Dánská (teta z otcovy strany), Charles Cavallier a Benjamin Grandet (strýcové z matčiny strany), dvorní dáma jeho matky, Britt Davidsen Siesbye a jako Christian Scherfig.

Dne 11. srpna 2015 nastoupil do školy na Sct. Joseph Søstrenes Skole, katolické soukromé školy v Ordrupu.

Jméno 
Všechna jeho jména mají rodinnou souvislost:

 Henrik je po svém dědovi z otcovy strany, Henriku Dánském, manželovi královny.
 Carl je zřejmě po hraběti Carl Johan Bernadotte, posledním žijícím praprastrýci malého prince, jenž se zúčastnil křtu; je to také jméno Mariina bratra Charlese, jednoho z princových kmotrů.
 Joachim je po svém otci, princi Joachimovi.
 Alain je po dědovi z matčiny strany, Alainu Cavallierovi.

Tituly a oslovení 
Henrik je oslovován jako „Jeho Výsost princ Henrik Dánský, hrabě z Monpezat“.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas
 Oficiální stránka 

Glücksburkové
Henrik Dánský
Hrabata z Monpezat
Henrik Dánský
Narození v roce 2009
Narození 4. května
Narození v Kodani
Žijící lidé
Muži